Les Chilinidae sont une famille de mollusques gastéropodes de l'infra-classe des Pulmonata et de l'ordre des Hygrophila, des Archaeopulmonata ou des Basommatophora, selon les classifications.

Genre 
Selon  :
 Chilina J.E. Gray, 1828 (type)

Références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Pulmonata
Famille de gastéropodes (nom scientifique)
Famille de bilatériens monotypique